Samsung Galaxy Pro — смартфон от компании Samsung на мобильной операционной системе Android, оснащённый qwerty-клавиатурой. Аппарат позиционируется как устройство для общения и бизнеса. Полноразмерная клавиатура позволяет удобно и быстро отвечать на входящие сообщения. Смартфон был анонсирован в марте 2011 года.

Описание

См. также 
 Семейство Samsung Galaxy — список портативных мобильных устройств семейства Samsung Galaxy.
 Samsung Galaxy — первый смартфон от Samsung на базе операционной системы Android.

Galaxy
Устройства на базе Android
Samsung Galaxy